Левки — топоним. Может означать:
 
Белоруссия
 Левки — деревня в Оршанском районе Витебской области.
 Левки — деревня в Сморгонском районе Гродненской области.
 Левки — деревня в Стародорожском районе Минской области.
 
Украина
 Левки — село в Прилукском районе Черниговской области.

Другое
  — галльская народность в восточной части Кельтики, в южной Лотарингии с главным городом Tullum (ныне Туль).